

Anatomia 
 Circoncisione – procedura chirurgica
 Mutilazioni genitali femminili, anche note come Circoncisione femminile – procedura chirurgica

Arte 
 Circoncisione – dipinto di Ludovico Mazzolino
 Circoncisione – dipinto di Pieter Paul Rubens
 Circoncisione – dipinto di Luca Signorelli